

Geografia 
 Vergara – comune colombiano
 Vergara – comune uruguaiano
 Vergara – toponimo castigliano di Bergara, comune dei Paesi Baschi (Spagna)

Cognome 
Il cognome Vergara è di origine basca proveniente da Guipúzcoa.
Carlo Vergara Caffarelli – ammiraglio italiano
Cesare Antonio Vergara – numismatico italiano
 Daniela Vergara – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Fernando Vergara – calciatore cileno
Fortunato Vergara di Craco – nobile e politico italiano
 Francisco Ortiz de Vergara – colonizzatore e conquistador spagnolo
 Guillem Rubio Vergara – cestista spagnolo
 Héctor Vergara – assistente arbitrale di calcio cileno naturalizzato canadese
 Jherson Vergara – calciatore colombiano
 Jorge Vergara – imprenditore e dirigente sportivo messicano
 Luis Ernesto Michel Vergara – calciatore messicano
 Mario Vergara – presbitero e missionario italiano
 Omar Vergara – schermidore argentino
 Sergio Vergara – calciatore paraguaiano
 Sergio Vergara De La Guarda – schermidore cileno
 Sofía Vergara – modella e attrice colombiana naturalizzata statunitense
 Unai Vergara – calciatore spagnolo
 Victoria Vergara – mezzosoprano cileno

Altro 
 5659 Vergara – asteroide della fascia principale
 Vergara – donna a capo della direzione delle famiglie coloniche marchigiane tra la fine dell‘800 e gli inizi del ‘900.

Pagine correlate 
Verga